Das Herrendoppel der Australasian Championships 1906 war ein Tenniswettbewerb in Christchurch.

Titelverteidiger waren Randolph Lycett und Tom Tachell. Das Finale gewannen Rodney Heath und Anthony Wilding gegen Cecil Cox und Harry Parker.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herrendoppel
1906